

Termin -{ITIM}- ima više značenja.

 -{ITIM}- je oznaka za imunoreceptorski tirozin-bazirani inhibitorni motiv. 
 ITIM (novinska agencija).